Максимилиано Эрнандес Мартинес (;  , Сан-Матиас, Сальвадор — , Данли, Гондурас) — сальвадорский военный и политический деятель, диктатор. Временно исполняющий обязанности президента Сальвадора с 4 декабря 1931 года по 28 августа 1934 года (1-й раз) и президент Сальвадора с 1 марта 1935 года по 9 мая 1944 года (2-й раз). Выпускник военной академии в Гватемале.

Согласно сальвадорскому избирательному законодательству тех лет, кандидат, избранный президентом, после подтверждения полномочий должен был назвать своего вице-президента, и на сей раз победитель, реформист Артуро Араухо, при посредничестве влиятельных групп выбрал вице-президентом Мартинеса, действующего офицера.

После военного путча был водворён в качестве президента, и на этом посту прославился решительным применением репрессий против любых оппонентов, особенно кровавым подавлением восстания 1932 года.

В середине 40-х прошлого века вступил в конфликт с олигархией, однако в 1944 году подал в отставку в результате массовых выступлений студенчества, армии и оппозиционных политических групп.

За пристрастие к оккультным наукам получил прозвище «Колдун».

Его именем назван был один из эскадронов смерти времен гражданской войны в Сальвадоре.

Примечания

Ссылки 
 

Вице-президенты Сальвадора
Генералы Сальвадора
Свергнутые президенты
Убитые президенты